Лиутперт (убит в 702 году) — король лангобардов в 700—702 годах из .

Биография 
Сын Куниперта. В связи со своим малолетством правил вместе со своим учителем Анспрандом. Был свергнут Рагинпертом спустя восемь месяцев правления, но через несколько месяцев вернул себе трон. Однако вскоре был пленён и убит Арипертом II, сыном Рагинперта.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Баварская династия
Короли лангобардов
Монархи, свергнутые в детстве
Монархи, убитые в VIII веке
Правители Европы VIII века
Персоналии Лангобардского королевства VIII века